Juan Rodríguez Cabrillo (ok. 1499–1543) – portugalski żeglarz w służbie Hiszpanii
 Juan Rodríguez de Fonseca (1451–1524) – hiszpański duchowny i polityk
 Juan Manuel Rodríguez (1771–1847) – salwadorski polityk, prezydent
 Juan Rodriguez (1928–2019) – urugwajski wioślarz 
 Juan Rodríguez (1944–2021) – chilijski piłkarz
 Juan Carlos Rodríguez (ur. 1965) – hiszpański piłkarz
 Juan Pablo Rodríguez (ur. 1979) – meksykański piłkarz
 Juan Antonio Rodríguez (ur. 1982) – hiszpański piłkarz
 Juan Rodríguez Martínez (ur. 1995) – hiszpański piłkarz 
 Juan Rodríguez (ur. 1985) – salwadorski zapaśnik
 Juan Rodríguez – meksykański kajakarz

Zobacz też 
 Juan José Rodríguez